Praproče (Dobrova-Polhov Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrova-Polhov Gradec
 Praproče (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper
 Praproče (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica
 Praproče (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič